Енсино има више значења:
 Енсино (Тексас)
 Енсино (Нови Мексико)